Хатаєв — чеченська прізвище.

Відомі носії 
 Арслан Хатаєв (. 1998) — фінський боксер.
 Хатаєв Імам Абдулайович (. 1994) — російський боксер.
 Хатаєв Шаміль Абдулайович (. 1996) — російський боксер.